Landesinitiative steht für:
 Landesinitiative Substanzerhalt
 Landesinitiative StadtBauKultur NRW